Маунт Морис има више значења:
 Маунт Морис (Пенсилванија)
 Маунт Морис (Мичиген)
 Маунт Морис (Њујорк)
 Маунт Морис (Илиноис)